Heimkehr in den Tod  steht für folgende Filme:

 Nora Roberts – Heimkehr in den Tod, US-amerikanischer Film von Katt Shea (2001)
 Polizeiruf 110: Heimkehr in den Tod, deutscher Fernsehfilm von Karola Hattop (2005)